Скипино — название нескольких населённых пунктов:
 Скипино — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Скипино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Скипино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.